Дэниел Льюис Ли (31 января 1973 года — 14 июля 2020 года) — американский расист, сторонник превосходства белой расы и убийца, который был казнён за убийства Уильяма Фредерика Мюллера, Нэнси Энн Мюллер и их дочери Сары Элизабет Пауэлл. Ли и его сообщник Чеви Кехо убили эту семью в Арканзасе, 11 января 1996 года.

Ли должен был быть казнен 13 июля 2020 года, но в этот день окружной судья США отложил казнь, сославшись на нерешённые юридические вопросы. 14 июля Верховный суд постановил, что казнь может состоятся. Казнь была запланирована на 4 часа ночи в тот же день. После небольшой задержки, его казнили в 8:07. Он был первым человеком, казненным Федеральным правительством США с 2003 года.

Примечания

Ссылки 
 Жизнь и смерть казненного Дэниела Льюиса Ли
 В США казнен первый за 17 лет смертник, приговоренный федеральным судом 

Убийцы США
Неонацисты США
Преступники Арканзаса
Убийцы детей
Малолетние преступники
Казнённые в 2020 году
Казнённые за убийство
Казнённые смертельной инъекцией в США